Gilch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gilch (1918–2013), deutscher Schulleiter und Ministerialbeamter
 Peter Gilch (* 1970), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Vinzenz Gilch (* 1884), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann